Reynier Hendricksz. Pauw (circa 1490-1547), lid van de vroedschap, schepen en burgemeester van Gouda en lid van de Staten van Holland
 Reinier Pauw (1564-1636), koopman en burgemeester van Amsterdam
 Reinier Pauw (1591-1676), heer van ter Horst, Rijnenburg en Teylingerbosch, schepen en rekenmeester van Amsterdam en raadsheer in de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland